Mirza (geslacht), een geslacht van dwergmaki's
 Mirza (pseudoniem), pseudoniem van Kader Abdolah
 Mirza (titel)